Baqueta puede referirse a:

 Las baquetas, un par de varitas de madera que se usan para tocar instrumentos de percusión como el tambor, el tamboril o la batería;
 La baqueta, una vara de madera o metal que se usa para cargar un arma de avancarga;
 La baqueta, un elemento decorativo en relieve, usado en arquitectura;
 El castigo de baquetas, al que se recurriría en ciertas ocasiones en el ejército español, en los siglos XVIII y XIX.